«Location» — песня американского соул-певца Халида, ставшая дебютным синглом с первого альбома певца American Teen (2017).
Трек был спродюсирован Syk Sense, Tunji Ige и Chris McClenney, с несколькими дополнительными продюсерами (Smash David, Alfredo Gonzalez и Taz Taylor). Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и в США от Recording Industry Association of America (RIAA) и была записана в студии Beacon Hill Recording Studios.

История 
Официальное музыкальное видео (режиссёр Alex Di Marco) было загружено 26 сентября 2016 года на канал YouTube. Более 200 млн просмотров (февраль 2018 года).

Список треков 
Digital download
 «Location» (Remix) (при участии Lil Wayne и Kehlani) — 4:38

Digital download
 «Location» (London Remix) (при участии Little Simz) — 4:05

Digital download
 «Location» (Remix) (при участии Jorja Smith и Wretch 32) — 3:29

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

  (более 200 млн просмотров)

Поп-песни
Дебютные синглы 2016 года
Синглы RCA Records
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни Халида
Песни, написанные Халидом